

Titre 

 Franka est une série de bande dessinée d'aventure néerlandaise.

Patronyme 

 Joël Franka (?-), est un réalisateur, scénariste et monteur belge.

Pseudonyme 

 Joan Franka (1990-), est une chanteuse, auteur-compositrice-interprète néerlandaise.

Divers 
 Franka est un personnage de fiction principal de la série de bande dessinée du même nom.
 Franka BV est une maison d'édition néerlandaise créée par l'auteur hollandais Henk Kuijpers

Prénom 
 
Prénom néerlandais
Prénom féminin
Homonymie de prénom
Patronyme néerlandais